Harry Johnson peut désigner :
 Harry Johnson (1887-1947), boxeur britannique ;
 Harry Johnson, joueur de tennis américain du début du  ;
 , économiste canadien ;
 , footballeur anglais né en 1899 ;
 Harry Johnson-Holmes (1997-), joueur de rugby à XV australien.

Voir aussi